L'avvertimento – film del 1980 diretto da Damiano Damiani
L'avvertimento (El aviso) – film del 2018 diretto da Daniel Calparsoro